Das Dutch Darts Masters war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 14. bis zum 16. Februar 2014 zum dritten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das zweite Event der European Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2014 durchgeführt wurde. Austragungsort war zum zweiten Mal das Koningshof Hotel in Veldhoven.

Titelverteidiger war Kim Huybrechts. Sieger wurde Michael van Gerwen, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 100.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Dutch Darts Masters 2014 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 17. Januar 2014 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Gewinner des Dutch Darts Masters UK Qualifier vom 19. Januar 2014
 Die 8 Gewinner des Dutch Darts Masters European Qualifier vom 13. Februar 2014
 Die 4 Gewinner des Dutch Darts Masters Dutch Qualifier vom 11. Februar 2014

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Dave Chisnall
  Peter Wright
  Brendan Dolan
  Kim Huybrechts
  Jamie Caven
  Steve Beaton
  Wes Newton
  Simon Whitlock
  Mervyn King
  Ian White
  John Part
  Paul Nicholson
  Gary Anderson
  Adrian Lewis
  Kevin Painter

Dutch Darts Masters UK Qualifier
  Stuart Kellett
  Mick Todd
  Michael Mansell
  Michael Barnard
  Andy Smith
  Kevin Thomas
  Steve Maish
  Richie Burnett
  Terry Jenkins
  Wayne Jones
  David Pallett
  Jamie Lewis
  Darren Webster
  Joe Cullen
  Terry Temple
  Glenn Spearing
  Mark Walsh
  Dean Winstanley
  Josh Payne
  Peter Hudson

Dutch Darts Masters European Qualifier
  Jyhan Artut
  Dimitri Van den Bergh
  Ronny Huybrechts
  Fabian Herz
  Bernd Roith
  Jarkko Komula
  Mensur Suljović
  Max Hopp

Dutch Darts Masters Dutch Qualifier
  Jelle Klaasen
  Kevin Voornhout
  Christian Kist
  Vincent van der Voort

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 14. Februar 2014 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 trafen die gesetzten Spieler auf die Sieger der 1. Runde. Die Endrunde wurde am 15. und 16. Februar ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2014
European Darts Tour 2014
Sportveranstaltung in Veldhoven